Etyka rozwoju – teoria ukazująca normatywny wymiar rozwoju człowieka jako osoby, w którym podstawowymi założeniami są tezy o moralnym bytowaniu człowieka i osobowości etycznej, a także to, że osoba ludzka jest istotą integralną oraz bytem społecznym, bytem wartościującym i oceniającym oraz doskonalącym się.

Podstawowym pojęciem etyki rozwoju jest osobowość etyczna, rozumiana jako "taki stan rozwoju władz poznawczych i wolitywnych człowieka, który pozwala w sposób trwały dążyć do własnej doskonałości moralnej", co oznacza zdolność człowieka do własnego rozwoju moralnego i etycznego w myśl wyznawanych wartości (zob. aksjologia).

Zobacz też 
 :Kategoria:Etyka

Uwagi

Przypisy 

Etyka
Filozofia współczesna